Indonesië
 Timang Gajah (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Timang Gajah (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh